Wojciechów (gemeente)
 Wojciechów (powiat Lubelski)
 Wojciechów (Mazovië)
 Wojciechów (Neder-Silezië)